Пічник — персонаж слов'янської міфології.
 Пічник — майстер, який мурує і ремонтує печі.
 Пічник (Furnarius) — рід горобцеподібних птахів родини горнерових (пічникових).

Див. також 
 Печник (значення)